Diederichsen ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Diederichsen (1855–1925), deutsche Schriftstellerin und Redakteurin 
 Angela Diederichsen (* 1950), deutsche Juristin
 Detlef Diederichsen (* 1960), deutscher Journalist

 Franz Diederichsen (18??–19??), deutscher Hockeyspieler
 Heinrich Diederichsen (1865–1942), deutscher Reeder
 Johannes Diederichsen (1911–2002), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor und Propst
 Otto Diederichsen (1850–1925), deutscher Marineoffizier
 Ulf Diederichsen (1963–2021), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Uwe Diederichsen (* 1933), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Diedrichsen
 Diderichsen
 Diederichs